Ма́йкл Джо́н Ха́рни (; род. 27 марта 1956 года, Бронкс, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и театра. Он наиболее известен как исполнитель роли офицера-психолога исправительного учреждения Сэма Хили в американском комедийно-драматическом телесериале компании Netflix «Оранжевый — хит сезона». За эту роль он получил Премию Гильдии киноактёров США.

Юность 
Родился в Бронксе, Нью-Йорк, Учителя Харни — легендарные преподаватели Уильям Эспер и Фил Gushee. После 7 лет обучения, он вёл актёрскую студиию Майкла Харни в Нью-Йорке в течение 8 лет. В течение этого времени, Харни играл и/или поставил в Нью-Йорке свыше 80 пьес; он играл и снимался в на набережной на Бродвее, играя роль Чарли Мэллой.

Творчество 
На протяжении телевизионной карьеры Харни, он был задействован в многочисленных блокбастерах, таких как Эрин Брокович и Тринадцать друзей Оушена. До своей главной роли в Оранжевый — это новый чёрный, Харни снялся в роли детектива Майка Робертса в знаменитой телевизионной полицейской драме Полиция Нью-Йорка, а также в историческом драматическом сериале канала HBO Дедвуд в роли Стива Филдза. Харни ещё до  Оранжевый-Новый чёрный работал с режиссёром Джинджи Кохан на канале Showtime в оригинальной чёрной комедии Дурман, в главной роли (партнёр — Мэри-Луиз Паркер), играя детектива Митча Аутлета.

Фильмография

Кинематограф

На телевидении

Видеоигры

Награды 
 2014 — Премия Спутник за лучший актёрский состав (Satellite Award for Best Cast – Television Series).
 2015 — Победа на 21-й церемони Премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале (Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series (2015–16)).
 2016 — Победа на 22-й церемони Премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале (Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series (2015–16)).
 2017 — Победа на 23-й церемони Премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале (Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series (2015–16)).
 2018 — номинация на 24-й церемонии Премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале.

Примечания

Ссылки 

 (англ.) на сайте Internet Broadway Database

 Интервью в Квинсе Трибуна, июля, 2015
 Майкл Харни — Сэм Хилли в сериале «Оранжевый хит сезона»

Родившиеся в 1956 году
Киноактёры США
Актёры театра США
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Бронкс